Sonja kan syfta på:

 Sonja – ett kvinnonamn 
 AB Karamell- & chokladfabriken Sonja – ett konfektyrföretag
 Sonja (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1970
 Sonja (film, 1943) – en svensk film från 1943 i regi av Hampe Faustman
 Sonja (film, 2018) – en norsk-svensk dramafilm från 2018 i regi av Anne Sewitsky

SE även
 Sonia (djur) – ett släkte av fjärilar